Толпыго () — фамилия. Известные носители:

 Толпыго, Борис Вячеславович (1893—1939) — советский государственный деятель.
 Толпыго, Кирилл Борисович (1916—1994) — советский и украинский физик.